Tuxpan, ville de l'État de Veracruz ; 
 Tuxpan, ville et municipalité de l'État de Jalisco ;
 Tuxpan de Bolaños, localité de la municipalité de Bolaños au Jalisco ;
 , ville et municipalité de l'État de Michoacán ;
 , ville et municipalité de l'État de Nayarit ;
 Tuxpan, localité de la municipalité d'Iguala de la Independencia dans l'État de Guerrero.

 , fleuve qui se jette dans le golfe du Mexique près de Tuxpan ;
 Río Tuxpan, rivière du sud de l'État de Jalisco qui se jette dans l'océan Pacifique sous le nom de río Coahuayana.